Дворянинов — фамилия; имеет женскую форму Дворянинова.
 Дворянинов, Владислав Николаевич (род. 1937) — советский инженер-конструктор, создатель боеприпасов для стрелкового оружия, кандидат технических наук.
 Дворянинов, Пётр Павлович (1875—пос. 1917) — член III Государственной Думы от Тверской губернии, крестьянин.

 Дворянинова, Валентина Петровна (1928—2019) — советская эстрадная певица.
 См. также 
 Дворяниново — название населённых пунктов в России.